FMI pode referir-se a:
 Fundo Monetário Internacional
 FMI (álbum) - canção/álbum do cantor português José Mário Branco

Desambiguações de siglas